Oche bezeichnet:

 im Öcher Platt die Stadt Aachen in Nordrhein-Westfalen
 die Abwurfstelle beim Darts, [] ausgesprochen
 Ochi (Euböa), in der antiken Geografie ein Bergmassiv auf der Südspitze von Euböa
 einen Familiennamen:
Ray Stephen Oche (* 1936), nigerianischer Musiker des Afrobeat